Дамиан — многозначный термин:
 Персоналии с именем Дамиан
 Дамиан (ум. 1447) — митрополит Сучавский.
 Дамиан (1848—1931) — патриарх Иерусалимский.
 Патер Дамиан (1840—1889) — святой Римско-католической церкви, священник, миссионер, «отец Дамиан прокажённых», «апостол прокажённых».

 Дамиан Целебник (ум. 1071) — монах Киево-Печерского монастыря, святой Русской церкви.

 Дамиан (Воскресенский) (1873—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Курский и Обоянский.
 Дамиан (Давыдов) (род. 1959) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Дамиан (Марчук) (1899—1987) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Волынский и Ровенский.
 Дамиан (Самардзис) (род. 1935) — иерарх Иерусалимской православной церкви, предстоятель автономной Синайской православной церкви.

 Леандро Дамиан (род. 1989) — бразильский футболист.
 Пётр Дамиан (1007—1072) — монах-бенедиктинец, кардинал, богослов, деятель Григорианской реформы.
 Дамиан, Оро (род. 2002) — аргентинский футболист.

 Фамилия
 Дамиан, Косме (1885—1947) — португальский футболист, полузащитник, тренер.
 Другое
 Дамиан — муниципалитет в штате Параиба, Бразилия.

См. также 
 Демьян (значения)
 Дамианы (сербские переписчики)